Ректори Универзитета у Београду од његовог оснивања 27. фебруара 1905. до сада били су:

Списак ректора

Спољашње везе 
 Званични сајт Универзитета у Београду

Спискови везани за образовање у Србији
Спискови везани за Београд